Вшеяни () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 9,4 км². Центр общины располагается на высоте 200 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 567 человек.

На территории общины располагаются церковь св. Иоанна Крестителя, церковь св. Яна Непомуцкого и дом приходского священника.

Община состоит из двух деревень:
 Вановице — 294 человека
 Вшеяни

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1382 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края